Die Bulgarian Open 2015 (auch European Tour 2015/16 – Event 4) waren ein Snookerturnier, das vom 4. bis 8. November 2015 in der Universiada Hall Sofia ausgetragen wurde. Es war das vierte Turnier seit 2012 in der bulgarischen Hauptstadt, das wie in den Jahren zuvor von der Victoria-Versicherung gesponsert wurde. Das Minor-Ranglistenturnier gehörte zur Players Tour Championship, die Bestandteil der Snooker-Saison 2015/16 war.

Sieger des Vorjahres war der Engländer Shaun Murphy, er schied im Viertelfinale gegen Mark Williams aus. Sieger wurde der Nordire Mark Allen durch einen 4:0-Finalsieg gegen Ryan Day.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.

Vorrunde 
97 Profispieler und 110 Amateure hatten für das Turnier gemeldet. Die Profis waren direkt für das Hauptturnier gesetzt, somit mussten die Amateure in zwei Qualifikationsrunden um die verbleibenden 31 Plätze spielen.

Die sechs Starter aus den deutschsprachigen Ländern erreichten alle Runde 2, aber nur der Österreicher Andreas Ploner und die beiden Deutschen Felix Frede und Simon Lichtenberg kamen ins Hauptturnier. Die favorisierten Alexander Ursenbacher und Lukas Kleckers schieden aus.

Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Für die zwei Vorrunden am 4. und 5. November waren folgende Paarungen angesetzt:

Runde 1

Runde 2

Hauptrunde 
128 Spieler bestritten ab 6. November das Hauptturnier, wobei die erste Hälfte die ersten drei Runden am Freitag, die zweite am Samstag austrug. Am abschließenden Sonntag fanden dann die Spiele vom Achtelfinale bis zum Finale statt.

Runde 1 bis Achtelfinale 
Runde 1 war nicht nur für die Qualifikanten aus Österreich und Deutschland Endstation, auch Rory McLeod, bei den vorhergehenden Ruhr Open noch Finalist, schied gleich zum Auftakt aus. In Runde zwei kam es bereits zu einem Spitzenduell zwischen Stuart Bingham und Mark Allen, bei dem der Weltmeister Bingham knapp den Kürzeren zog. Daneben schied noch Joe Perry in Runde 3 aus, sonst schafften es aber die meisten Favoriten in den Finaltag.

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale 
Sam Baird war der in der Weltrangliste am niedrigsten platzierte Spieler im Viertelfinale. er besiegte den Weltranglistenfünften Judd Trump und schaffte zum zweiten Mal nach den Gdynia Open 2014 den Einzug ins Halbfinale eines PTC-Turniers, sein bestes Main-Tour-Ergebnis. Unerwartet kam auch die Niederlage des Weltranglistenersten Mark Selby gegen Ryan Day. Der Waliser war aber immerhin die Nummer 20 der Welt und nach dem Sieg über Baird erreichte er zum fünften Mal in seiner Karriere ein Finale. Mark Allen, der bis auf sein Bingham-Match in Runde 2 sehr souverän durch das Turnier gekommen war, hatte gegen Mike Dunn im Viertelfinale ebenfalls Probleme, holte sich aber mit einem 81er-Break den Entscheidungsframe. Er traf danach auf Mark Williams, der schon John Higgins, der eine Woche zuvor die International Championship gewonnen hatte, und Shaun Murphy bezwungen hatte. Allen ließ ihm jedoch bei seinem dritten 4:0 im Turnier keine Chance und zog ins Finale ein.

Finale 
Mark Allen ging als Favorit in das Finale. Er hatte bei fünf Finalteilnahmen schon vier Titel bei Minor-Ranglistenturnieren gewonnen, während Ryan Day insgesamt bei Profiturnieren nur viermal im Finale gestanden war und noch nie gewonnen hatte. Der Nordire kam auch deutlich besser ins Match und konnte sich mit zwei entscheidenden Breaks die ersten beiden Frames sichern, während Day seine Lochchancen nicht zu Breaks nutzen konnte. Im dritten Frame war ein 56er-Break von Allen noch nicht genug und nach zwei erfolgreichen Snookern hatte der Waliser wieder die Siegchance, doch die entscheidende Pink lochte Mark Allen. Der letzte Frame verlief dann wechselhaft, erneut entschieden die Farben und erneut hatte Allen das bessere Ende für sich. Mit seinem vierten klaren 4:0-Ergebnis im Turnier sicherte er sich die Siegertrophäe und seinen insgesamt achten Turniersieg als Profi.

Century-Breaks 
Bereits im Vorjahr hatte Dominic Dale das höchste Turnierbreak erzielt, 139 Punkte waren es damals. Mit 50 Century-Breaks wurde ein durchschnittliches Ergebnis erreicht. Halbfinalist Mark Williams war mit fünf Breaks von hundert Punkten oder mehr der erfolgreichste Spieler.

Quellen 

Players Tour Championship 2015/16
2015